{{Album ratings
|rev1 = AllMusic
|rev1score = 
|rev2 = Christian Music Review
|rev2score = 
|rev3 = Cross Rhythms
|rev3score = 
|rev4 = Indie Vision Music
|rev4score = 
|rev5 = Jesus Freak Hideout
|rev5score = 
|rev6 = Melodic.net
|rev6score= <ref name=net>{{cite web|url=http://www.melodic.net/?page=review&id=8395|title=Needtobreathe - The Outsiders|last=Winberg|first=Pär|date=2009-08-25|publisher=Melodic.net|accessdate=February 7, 2012|archive-date=2016-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20160806155703/http://www.melodic.net/?page=review&id=8395|deadlink=no}}</ref>
|rev7 = New Release Tuesday
|rev7score = 
}}The Outsiders — четвёртый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 25 августа 2009 года на лейбле Atlantic Records.

 История 
Запись альбома велась с 2008 по апрель 2009 года.The Outsiders дебютировал на позиции № 20 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 21,000 копий в первую неделю. Он также занял позицию № 2 в рок-чарте Billboard Christian Album и № 9 в Rock Albums, и был на позиции № 8 в чарте Billboard'' Digital Albums.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Christian Music Review, Cross Rhythms, Indie Vision Music, Jesus Freak Hideout, Melodic.net, New Release Tuesday.
В 2010 году альбом выиграл премию Dove Award в категории Rock/Contemporary Album of the Year на церемонии 41st GMA Dove Awards, а песня «Lay 'Em Down» получила награду в категории Rock/Contemporary Recorded Song of the Year.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы США